Meysse kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Meise, ort, Flandern, Provincie Vlaams-Brabant,

Frankrike 

 Meysse, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,